Jean Ray (1887-1964), scrittore belga in lingua francese e neerlandese
 Jean Ray (1884-1943), giurista, filosofo, sociologo e diplomatico francese
 Jean Ray (1941-2007), compositore statunitense di musica folk
 Jean-Emmanuel Ray, giurista francese contemporaneo
 Dorothy Jean Ray (1919-2007), scrittrice ed antropologa statunitense, studiosa dei nativi in Alaska
 John Ray (1627-1705), naturalista inglese

Pagine correlate 
Jean Rey